Perglas bezeichnet

 Chlumek, Ortschaft der Gemeinde Dasnice, Tschechien
 Pergler von Perglas, Adelsgeschlecht